Fotbollsspelare som deltagit i Damallsvenskan säsongen 2008.

Spelare 2008 sorterade efter lag

Umeå IK

Linköpings FC

LdB FC Malmö

AIK

Djurgårdens IF DFF

Kopparbergs/Göteborg

KIF Örebro DFF

Hammarby IF DFF

Kristianstads DFF

Sunnanå SK

Umeå Södra FF

Bälinge IF

Se även 
Damallsvenskan 2008

Källor

Svenska fotbollsspelare
Spelartrupper i Damallsvenskan